Svenska mästerskapet i fotboll 1914 vanns av AIK efter en finalseger mot Hälsingborgs IF med 7-2 på Råsunda IP i Råsunda municipalsamhälle i Stockholms län den 1 november 1914. Detta var AIK:s fjärde SM-guld.

Spelträd

Kvalspel

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

1914 i Sverige
Fotbollssäsongen 1914
1914